Az ablativus két nyelvtani eset elnevezése:
A magyarban a -tól, -től toldalékkal kifejezett helyhatározói jelentésnek felel meg.
A határozói eset általános elnevezése.